Zuccotti peut se référer à :

Patronyme 
 Angelo Zuccotti (1800 - 1843), peintre italien connu sous le pseudonyme de Francesco da Codogno ;
  (1983 -), joueur argentin de football de plage ;
  (1916 - 19XX), footballeur italien ;
  (1937 - 2015), homme d'affaires italo-américain ;
  (1942 -), coureur cycliste italien ;
 Primo Zuccotti (1915 - 2004), coureur cycliste italien ;
 Susan Zuccotti (1940 -), historienne américain, spécialiste de la Shoah, et femme de John Zuccotti ;

Toponymie 
 Parc Zuccotti, parc public de la ville de New York, nommé d'après John Zuccotti.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme